Condes kan syfta på:
 Condes, Haute-Marne
 Condes, Jura